Куапеско има више значења:

 Куапеско (Атлистак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Куапеско (Зитлала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику